Vena dorsale superficiale del pene
Vena dorsale profonda del pene